Região Nordeste (Tailândia)
 Região nordeste de Belo Horizonte
 Região Nordeste do Brasil
 Região Nordeste dos Estados Unidos